«На семи вітрах» — альбом гурту «Полинове Поле»
 «На семи вітрах» — збірка (2017) вибраної поезії і прози харківського письменника Віктора Тимченка